Сычуа́нь (; носу ꌧꍧ, syp chuo) — провинция на юге центральной части КНР. Столица и крупнейший город — Чэнду. Согласно переписи 2020 года в Сычуани проживало 83,674 млн человек.

Название 
Название является сокращением от Чуанься сы лу (川峡四路, «четыре области Чуанься»), и связано с тем, что во времена империи Сун на этой территории изначально была область Чуанься («ущелье реки»), которая впоследствии была разделена на четыре области — лу.

В русском языке слово «Сычуань» склоняется как существительное женского рода.

География 
Занимаемая провинцией площадь составляет около 490 тыс. км² (5-е место). Сычуань граничит со следующими административными образованиями: с Тибетом на западе, с Цинхаем на северо-западе, с Ганьсу на севере, с Шэньси на северо-востоке, с Чунцином на юго-востоке, с провинциями Юньнань и Гуйчжоу на юге. По данным на 2021 год площадь природоохранных территорий национального уровня в Сычуани составляла  км², или около 18,3 % общей площади всей провинции; по доле охраняемой территории Сычуань занимает 3-е место среди 31 административной единицы высшего уровня Китая (кроме Гонконга, Аомыня и Тайваня), после Тибетского автономного района и Цинхая. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят следующие природные объекты: Резерваты большой панды, Цзючжайгоу и Хуанлун.

Рельеф 
Восточная часть провинции расположена в холмистой Сычуаньской котловине с высотами в пределах 300—700 м. С северо-востока впадину окаймляет хребет Дабашань. На самом юге провинции начинается Юньнань-Гуйчжоуское плато, львиная часть которого покинула Сычуань вместе с отделившимся городом Чунцином.

На западе провинции возвышаются Сино-Тибетские горы, составляющие окраину Тибетского плато. В англоязычной литературе они известны как горы Хэндуань (Хэндуаньшань, горы = шань). Главная вершина всей горной системы и провинции Сычуань — Гунгá, она же Минья Конка (7556 м). По максимальной высоте Хэндуаньшань занимает пятое место в списке после Гималаев, Каракорума, Гиндукуша и Памира. Сино-Тибетские горы состоят из нескольких хребтов, разделённых глубокими долинами реки Янцзы и её притоков. Хребты перечислены при движении от Тибета на восток, не выходя за рамки Сычуани.

 Чолашань. Высочайшая точка — гора Чола (6168 м).
 Шалулишань. Гэньен (6204 м).
 Гункарашань. Каварани (5992 м).
 Дасюэшань. Гунга (7556 м).
 Цюнлайшань. Сыгунян (6250 м).
 Миньшань. Сюэбаодин (5588 м).
 Лунмэньшань. Цзюдин (4984 м).

Землетрясения 

12 мая 2008 года в Сычуани произошло мощное землетрясение, разрушившее значительную часть городов провинции. Магнитуда землетрясения — 8. Погибло более 69 тыс. человек.

Климат 
Субтропический муссонный климат переходит на западе в высокогорную разновидность субтропического континентального климата. Существует тенденция к развитию инверсий в Сычуаньской впадине. Они принимают зимой адвективный характер, так как ветер с высотой поворачивает через южные румбы, и пробиваются вертикальной конвекцией жаркими летними днями. Основным источником влаги являются муссоны, дующие в тёплое полугодие из Тихого океана. Облака, приносимые из Индийского океана, застревают над западной периферией Хэндуаньшаня. Влажные муссоны, перевалив через частокол Сино-Тибетских гор, превращаются с подветренной стороны в иссушающие фёны, эффекты которых возрастают с перепадом высот.

Календарной зимой погода в Сычуаньской котловине похожа на таковую в Ферганской долине, только на несколько градусов теплее. Небо заволакивает подинверсионная слоистая облачность, виновная в большом количестве пасмурных дней. Остывающий воздух сжимается, соответственно растёт его относительная влажность вплоть до образования туманов. Копятся, прижимаясь к земле, ядовитые выхлопы. Дожди в это время года скудны из-за малой активности полярного фронта, отделяющего Индию от Сибирского антициклона, а снег и вовсе редкость, потому что холодные вторжения с севера обходят горные преграды стороной. В горах бывают морозы до −20 °C, кое-где — под −40 °C.

Лето в Сычуаньской котловине жаркое и душное, но не настолько, как в Шанхае. Разница в высоте даёт о себе знать. Вверх устремляются клубящиеся облака. Гремят грозы. Сычуаньская впадина занимает второе место в Китае по плотности молний на км². Из кучево-дождевых облаков идут тропические ливни, которые в иной год вызывают наводнения. К счастью, свирепые тайфуны разваливаются по дороге сюда. В горах с высотой становится прохладнее. На некоторых вершинах сохраняются вечные снега, и сползают вниз ледники, дающие начало местным рекам.

Растительный мир 

В Сычуани зарегистрировано около 9300 видов сосудистых растений, что стало вторым результатом после соседней Юньнани. «Горячая точка биоразнообразия», «колыбель растений», «сад Китая» — так говорят про Сычуань, в особенности про Сино-Тибетские горы. В одних только пандовых заповедниках растут больше ста видов рододендрона и 22 вида орхидей. Поражает число эндемиков. Есть в провинции свой перец (Piper mullesua) и лимон.

В Сычуани высотная поясность меняется, если передвигаться от одной горы к другой, может отличаться на склонах разной экспозиции; но есть общая закономерность: склоны, обращённые к Сычуаньской котловине, увлажнены лучше, чем изолированные от океанов внутренние районы Сино-Тибетских гор, хранящие наследие древней тетийской флоры (эремурус…).

Со стороны Сычуаньской впадины спускается вниз ряд из островной субнивальной растительности, альпийских лугов и кустарников, субальпийских хвойных лесов, смешанных, полувечнозелёных (полулистопадных) и, наконец, субтропических вечнозелёных лесов. Тропическая примесь выражена слабее, чем со стороны Мьянмы. В глубине Сино-Тибетских гор нарастает доля степных трав. Субальпийские хвойные леса уступают часть позиций зарослям можжевельника и рододендрона, а также склерофильным лесам из вечнозелёных дубов. Расширяются площади сосновых лесов. В сухих долинах заключено несколько высотных поясов: прохладно-умеренный, тепло-умеренный (субтропический) и горячий с полусаваннами, что появляются на самом юге, в излучине Янцзы.

Животный мир 

В Сычуани найдено около 750—800 видов птиц — больше половины отмеченных для Китая. Велико разнообразие амфибий и рептилий. Обнаружено много насекомых. Количество видов млекопитающих превышает 240. Фауна наземных позвоночных распределена по Цинхай-Тибетскому, Центральному и Юго-западному (Гималае-Хэндуаньскому) зоогеографическим регионам Китая.

Млекопитающие 
 Приматы: рокселланов ринопитек, тибетский макак и макак-резус. Перечисленные обезьяны устойчивы к зимним холодам.
 Хищные
 Собакообразные: пандоподобный, гималайский и бурый медведи; малая панда; серый и красный волки, обыкновенная и тибетская лисицы, енотовидная собака; азиатский и китайский барсуки, свиной барсук, харза, выдра, колонок, степной хорёк, солонгой.
 Кошкообразные: леопард, снежный барс, дымчатый леопард, рысь, катопума Темминка, манул, китайская горная кошка, бенгальская кошка, камышовый кот; гималайская и азитаская циветы, мусанг; мангуст-крабоед, пятнистый линзанг.
 Парнокопытные
 Полорогие: домашний як (дикого нет), такин, архар и голубой баран, горалы, серау, тибетский дзерен, тибетская антилопа.
 Оленевые и кабарговые: беломордый, благородный, пятнистый и хохлатый олени, замбар, сибирская косуля, китайский мунтжак; кабарги.
 Прочие: кианг, кабан.
 Зайцеобразные: курчавый и юньнаньский зайцы, заяц-толай. Тут, на Тибетском плато, находится центр распространения пищух.
 Грызуны
 Белкообразные: сычуаньская соня; гималайский сурок, азиатский бурундук, обыкновенная летяга, гигантские и волосатоногая летяги, краснобрюхая белка, Tamiops swinhoei, Dremomys pernyi.
 Прочие: малайский и азиатский кистехвостый дикобразы; канский хомяк, полёвки; цокоры; крысы из разных родов, мыши.
 Насекомоядные: амурский и китайский ежи, Hylomys sinensis; восточноазиатские кроты, китайские землеройковые кроты, Mogera insularis, белозубки, бурозубки.
 Рукокрылые: летучая собака Лешенолта, подковоносы, ночницы, алашаньский кожановидный нетопырь, индийский ложный вампир, малая бамбуковая летучая мышь.

Птицы 
Горы провинции являются частью центра разнообразия фазановых. Труднодоступные формы рельефа стали убежищем для золотого фазана, серебряной лофуры и леди Амхерст. В нём сохранились монал, итагин, трагопан и ещё более десятка представителей семейства. В Сычуани найдено три вида диких попугаев. Встречается много водно-болотных птиц: от обыкновенной кряквы до яванского марабу. Нашлось место и для озёрной чайки.
 
Высотное распределение птиц дано для восточного склона Гунгашаня. Поверх границы леса обнаружены китайский кольчатый попугай, снежный гриф, бородач из семейства ястребиные, тибетский улар, снежная куропатка, белогрудый голубь и жаворонок. Помимо них встречаются виды ласточек, синиц, камышовок, мухоловок и чечевиц.

В поясах хвойных и смешанных лесов водятся различные фазановые и врановые, ястребы, пустельга, длиннохвостая неясыть, скалистый голубь, зимородок, иволга, дрозды, кукушки, дятлы… Водно-болотные представлены гусями, белокрылой цаплей, фифи…

В субтропических и полувечнозелёных лесах обитают фазановые, горный хохлатый орёл, совки, воробьиные сычи, клинохвостый зелёный голубь, попугай Финша, коэль, нектарницы, кустарницы, личинкоеды, ошейниковый бюльбюль, дронго, дятлы. Берега водоёмов и топкие места населены кваквой, восточной цаплей (Bubulcus coromandus), чибисом, вальдшнепом.

Там, где гора Гунга переходит в сухую долину, найдено несколько хищников: беркут, чёрная база (Aviceda leuphotes), амурский кобчик… Помимо них зарегистрированы обыкновенный фазан, пятнистая горлица, ошейниковая альциона, короткоклювый длиннохвостый личинкоед, даурская ласточка, полосатогорлая минла… Распространены майны из семейства скворцовые, к которым зимой присоединяются овсянки. Водоёмов придерживаются различные утки, малая белая цапля и бекас.

Особого внимания заслуживает цветовая гамма местных птиц. Красные оттенки есть у Carpodacus vinaceus, алого вьюрка и трогонов. Жёлтый наряд присущ китайской иволге. Зелёным оперением могут похвастать голубощёкий бородастик, изумрудная бронзовая кукушка и длиннохвостый ширококлюв. В синий цвет окрашены лазоревая птица и мухоловка Вердитерова.

История 

В эпоху неолита и бронзы здесь существовала культура Саньсиндуй (III—I тыс. до н. э.).

Во времена империи Сун на этих землях была учреждена провинция Чуанься (川峡路). Впоследствии в результате изменений административно-территориального деления вместо провинции Чуанься образовалось четыре новых провинции. Вместе эти четыре провинции называли «четыре провинции Чуанься» (川峡四路), или сокращённо «четыре Чуань» (四川) — так и появилось современное название провинции (слово «четыре» в китайском языке звучит как «сы»).

В Монгольской империи Юань территория Сычуани была сначала подчинена Шэньсийскому полевому секретариату (陕西等处行中书省). Хан Хубилай в 1260 году учредил Циньско-Шуский полевой секретариат (秦蜀行省), позднее переименованный в Шэньси-Сычуаньский полевой секретариат (陝西四川行中书省). В 1286 году Шэньси-Сычуаньский полевой секретариат был разделён на два, и территория Сычуани оказалась в ведении Сычуаньского полевого секретариата (四川等处行中书省). После свержения монгольского правления и основания китайской империи Мин территория, ранее подвластная Сычуаньскому полевому секретариату, стала провинцией Сычуань.

В 1911 году в провинции началось Сычуаньское восстание, которое непосредственно предшествовало Синьхайской революции

В 1939 году западная часть провинции Сычуань была выделена в отдельную провинцию Сикан, западная часть которой в 1950 году была передана в состав Тибетского автономного района. В начале 1950 года власти КНР расформировали провинцию Сычуань, а территорию разделили на четыре административных региона: Чуаньси (川西行署区), Чуаньдун (川东行署区), Чуаньбэй (川北行署区) и Чуаньнань (川南行署区). В 1952 году эти четыре региона были вновь объединены в провинцию Сычуань. В 1955 году была упразднена провинция Сикан, а её территория вновь вошла в состав Сычуани.

В 1997 году Чунцин был выведен из-под юрисдикции провинции Сычуань и стал городом центрального подчинения.

Население 
Большинство населения провинции составляют хань (собственно китайцы). В провинции также живут национальные меньшинства — народы и, наси, тибетцы и цян. Тибетцы, цян, а также народ и имеют собственные автономные округа в пределах провинции — Гардзе-Тибетский, Нгава-Тибетско-Цянский и Ляншань-Ийский соответственно.

По данным переписи населения КНР 2010 года, первые пять народностей по численности населения в провинции Сычуань были следующие:

Административно-территориальное деление 

Провинция делится на 21 административно-территориальную единицу: 17 городских округов, 1 город субпровинциального значения и 3 автономных округа.

Вооружённые силы 
В Чэнду расположены штабы Западного военного округа НОАК, 77-й бригады армейской авиации и авиадивизии военно-транспортной авиации, а также Институт ядерной энергии Китая и 57-й НИИ (Юго-западный институт электронных и телекоммуникационных технологий); в Цюнлае — штаб 4-й авиадивизии; в Ибине — штаб 621-й ракетной бригады и завод № 812 (производство ядерных оружейных материалов и топлива для АЭС); в Сичане — одноимённый космодром; в Мяньяне — Китайская академия инженерной физики («китайский Лос-Аламос») и 58-й НИИ (Юго-западный исследовательский институт автоматики); в Гуанъюане — завод № 821 (сборка ядерных боеприпасов).

Экономика 

Сычуань — родина бумажных денег, изначально называвшихся Цзяоцзы. Отсюда изобретение торговцев распространилось по всему миру. По итогам 2020 года валовой региональный продукт провинции вырос на 3,8 % и достиг 4,86 трлн юаней (около 756 млрд долл. США). В течение последних пяти лет в провинции наблюдался 7-процентный среднегодовой рост ВРП. 1,7 трлн юаней (267 млрд $ США) из указанного числа произвёл столичный Чэнду, который вошёл в первую десятку китайских городов по различным положительным рейтингам и обогнал по темпам развития знаменитый Шэньчжэнь. Почти 300 компаний из списка Fortune Global 500 ведут здесь свой бизнес. В этой статье использована трёхсекторная модель экономики. Добыча топливного сырья относится к первичному, а выработка электричества — ко вторичному сектору.

Первичный сектор 
Экономика данного административно-территориального образования, прослывшего «Провинцией изобилия», опирается на солидную природно-ресурсную базу.

Добывающая промышленность 
Сычуаньский бассейн — один из крупнейших в Китае по добыче природного газа. Основной объём добычи приходится на компанию PetroChina Southwest Oil & Gasfield — дочернюю структуру государственной группы PetroChina. Иностранные компании помогли технологиями по извлечению сланцевого газа, производство которого стремительно растёт (до 15 млрд м³ в 2019 году). Газ обеспечивает потребности в топливе 80 % промышленности и миллионов домохозяйств. Недалеко от административного центра качают нефть. Угольные пласты бассейна давно разрабатываются шахтёрами. На территории провинции сосредоточено более половины залежей ванадия, кобальта и титана в КНР, а также значительные запасы железной руды, лития, германия, серебра, никеля, урана и других полезных ископаемых, таких как фосфориты и соль. Соляная промышленность существует с древности.

Сельское хозяйство и лесоводство 
Земледельцы освоили Сычуань 4500—6000 лет назад. С течением веков была изобретена использующаяся и поныне оросительная система Дуцзянъянь, внесённая в список Всемирного наследия Юнеско. Сельское хозяйство является интенсивным. Благоприятный климат позволяет собирать по три урожая в год, например, в 2019 году получили 35 млн тонн зерновых. Сельская местность состоит из ферм, зачастую родовых. Фермы орошаются. Возле зданий высаживают бамбуковые рощи для хозяйственных нужд и разбивают фруктовые сады, в которых поспевают мандарины и персики. Рыбоводческие пруды украшают лотосами. Низменности отводятся под поля с рисом, пшеницей, рапсом и овощами, занимаются плантациями сахарного тростника. Дабы холмы не пустовали, их покрывают лесопосадками криптомерии, куннингамии, эвкалипта и других пород, обладающих ценной древесиной. На склонах растят чай. Сычуань занимает первое место среди провинций КНР по производству свинины и второе — по сбору коконов шелкопряда.

Коммерческие рубки ведутся в созданных для этого плантациях. Частичный запрет на добычу древесины в натуральных лесах не коснулся программы по переселению тибетских пастухов из палаток в деревянные дома, чем воспользовались организаторы нелегальных рубок. До 2000 года лесистость провинции быстро падала, но после этой даты выросла на 32 % за счёт прибыльных лесопосадок.

Вторичный сектор

Энергетика 

Сычуань является важным экспортёром электроэнергии в другие регионы Китая. Основную часть электричества вырабатывают гидроэлектростанции. С серьёзным отставанием от них идут угольные ТЭС. Ветер и газ дают пока незначительный вклад в общую генерацию, хотя ветропарки ставятся в больших количествах. Солнечные электростанции создаются специально для борьбы с бедностью в тибетских поселениях. Ожидается, что тибетцы будут зарабатывать на продаже излишков электричества.

В марте 2022 года был введён в промышленную эксплуатацию последний энергоблок гидроэлектростанции Лянхэкоу на реке Ялунцзян.

Обрабатывающая промышленность 

У текстильного ремесла давняя история. Известно, что Сычуаньская парча доставлялась в Римскую империю по Великому шёлковому пути. В регионе разместилось, помимо швейных фабрик, производство модной обуви. Продукты питания изготовляют в десятках продовольственных кластерах. В 2017 году сделано 4,3 млн тонн байцзю и 15 тыс. тонн вина.

В Сычуаньской впадине и в районе Паньчжихуа создана мощная химическая и металлургическая промышленность (включая алюминиевую). Одна из компаний Чэнду производит монокристаллические лопатки из рений-никелевого суперсплава для реактивных двигателей WS-10B.

В Дэяне обосновался третий по значимости в Китае производитель турбин для ГЭС и ветрогенераторов «Dongfang Electrical Company». Мировой лидер по производству солнечных батарей «JinkoSolar» открыл в Лэшане свой завод монокристаллических пластин мощностью 5 ГВт. «Tongwei Solar» идёт за ним по пятам с фабриками в Чэнду и Мэйшане.

За автомобилестроение отвечают «FAW-Volkswagen», «Geely» с купленным им «Volvo», «FAW Toyota Motor» и «Dongfeng Peugeot Citroen Automobile». В 2016 году было произведено более 1 млн машин в одном только Чэнду. Город Наньчун собирает грузовики и электробусы. В Ибине расширяется производство литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта компании «CATL». Тепловозы экспортирует Цзыян, а вагоны к ним — Мэйшань.

Аэрокосмическая промышленность выпускает истребители J-20 и J-10С, беспилотники TB001 и Wing Loong II. Военную линейку продолжают баллистические ракеты. Для гражданских нужд поставляются авиакомпоненты к самолётам (Аэробус, Боинг и в перспективе С919), ракеты-носители и наземные станции спутниковой связи.

Ставка Чэнду и Мяньяна на электронику приносит плоды. Там уже делают или будут делать процессоры («Intel»), чипы памяти 3D NAND («Tsinghua Unigroup»), интегральные микросхемы («Texas Instruments»), AMOLED дисплеи («BOE»), планшеты IPad и ноутбуки для «Apple» («Foxconn»), сетевое оборудование («Huawei»). Электронный кластер расширился на город Ибинь, куда переехало производство интеллектуальных терминалов компании «Konka». В новом районе Тяньфу развивают биофармацевтику.

Третичный сектор

Внешняя торговля 
В 2019 году внешнеторговый оборот провинции Сычуань вырос на 13,8 % до 677 млрд юаней (98,7 млрд $ США). После вступления Китая в ВТО объем внешней торговли провинции Сычуань увеличился с 32,48 млрд юаней (5,10 млрд долл. США) в 2001 году до 808,19 млрд юаней (126,90 млрд долл. США) в 2020 году. Ежегодные темпы роста составили 16,8 %. Доля электромеханических изделий в экспорте Сычуаня увеличилась с 19,3 % в 2001 году до 87,8 % в 2020 году, доля участия частных предприятий во внешнеторговых операциях провинции выросла с 9,7 % в 2001 году до 22,8 % в 2020 году.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот провинции Сычуань вырос на 19 % в годовом исчислении и составил 808,2 млрд юаней (около 124,9 млрд долл. США). Товаров и услуг было продано на большую сумму, чем импортировано. Объём экспорта достиг 465,4 млрд юаней (+ 19,2 % в годовом исчислении), а объем импорта — 342,8 млрд юаней (+ 18,8 %). В структуре экспорта преобладала электрическая и механическая продукция. Экспорт электромеханических изделий достиг 408,24 млрд юаней (+ 27,5 %) и составил 87,7 % от общей суммы экспорта провинции, импорт этой продукции достиг 309,7 млрд юаней (+ 23,2 %), составив 90,4 % от общей стоимости импорта провинции Сычуань. Экспорт ноутбуков увеличился на 29 %, а планшетных компьютеров — на 49 %, среди импорта после электромеханических изделий наибольшим спросом пользовались органические химикаты и пластмассы. Внешнеторговый оборот провинции со странами и регионами вдоль «Пояса и пути» увеличился на 24 % в годовом исчислении до 245,5 млрд юаней.

Туризм 
Основной достопримечательностью экологического туризма является заповедник и питомник панд и Институт панды в окрестностях Чэнду.

С 21 по 27 января 2023 года, во время каникул по случаю праздника Весны (традиционный китайский Новый год по лунному календарю), Сычуань приняла 53,88 млн туристов; по этому показателю провинция стала лидером в стране. Доход провинции от туризма за этот период достиг 24,216 юаней (3,57 млрд долл. США).

Транспорт 

Восток Сычуани имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру. Автомобильные и железные дороги переплелись в клубок, внутри которого расположились аэропорты. На горном западе плотность дорог уменьшается, но они становятся грандиознее. На берегу Янцзы находится крупнейший в провинции речной порт Лучжоу.

Космический 
В горах на юго-западе разместился космодром Сичан, который занимает одно из первых мест в Китае по числу ежегодных космических запусков. Он сыграл ключевую роль в создании навигационной системы Бэйдоу.

Воздушный 
В пригороде Чэнду действует международный аэропорт Шуанлю. В новом районе открылась первая очередь международного аэропорта Чэнду Тяньфу. Воздушная гавань имеет три взлётно-посадочные полосы и рассчитана на 60 млн пассажиров в год. После окончания второго этапа Тяньфу получит 6 ВПП и будет обслуживать до 120 млн человек в год, что сделает его одним из крупнейших в Китае. Во второстепенных городах находятся несколько аэропортов, ориентированных на внутренние рейсы.

Автомобильный 
Сложно перечислить все скоростные автомагистрали провинции, потому что их много. Стоит упомянуть самую захватывающую из них, соединившую города Яань и Сичан. Не менее впечатляющей станет готовящаяся дорога Лэшань — Сичан.

В городе Ибинь запущен в коммерческую эксплуатацию новый вид общественного транспорта — автономный безрельсовый «трамвай» (ART), призванный составить конкуренцию обычным трамваям. Учитывая экологические проблемы, автобусы и такси в городах провинции переводят на электрическую тягу, благо здесь выстраивается цепочка от добычи лития до производства электрических транспортных средств.

Железнодорожный 

Бурно развивается метрополитен Чэнду. Открывшись в 2010 г., уже к концу 2020 года он вышел на третье место в Китае по протяжённости, которая достигла, по разным данным, 519 или 558 км. В Чэнду запущен городской маглев, строятся новые трамвайные линии, действует подвесной монорельс. Родной для Дэн Сяопина город Гуанъань обзавёлся монорельсом «SkyRail» от компании «BYD».

Наука и образование 

Провинция Сычуань играет важную роль в китайских ядерных исследованиях. В Лэшане построен экспериментальный термоядерный реактор HL-2M, рассчитанный на разогрев плазмы до 200 млн °C. Токамак создан совместно Юго-западным институтом физики и «China National Nuclear Corporation». В Мяньяне находится большинство институтов Китайской академии инженерной физики, которая разрабатывает ядерное оружие и новые материалы.

В Чэнду расположены исследовательские центры британской «ARM», китайской «Huawei» и других компаний. Неподалёку от «Острова единорогов» нового района Тяньфу находятся парки для иностранных талантов и технологических исследований.

В Чэнду разработан прототип поезда маглев, максимальная скорость которого должна составить 620 км/ч.

Согласно QS World University Rankings 2020, лучшим вузом провинции стал Сычуаньский университет, занявший 24 место среди вузов Китая и получивший 601—650 место в глобальном рейтинге. Следом за ним идёт Университет электронных наук и технологий Китая.

По состоянию на 2021 год ведущими научно-исследовательскими учреждениями провинции Сычуань являлись Сычуаньский университет (Чэнду), Университет электронной науки и техники Китая (Чэнду), Западно-китайский медицинский центр Сычуаньского университета (Чэнду), Юго-западный университет Цзяотун (Чэнду), Сычуаньский сельскохозяйственный университет (Яань), научный центр Chengdu Organic Chemicals Company Китайской академии наук (Чэнду), Юго-западный нефтяной университет (Чэнду), Западно-китайская стоматологическая больница Сычуаньского университета (Чэнду), Китайская академия инженерной физики (Мяньян), Институт оптики и электроники Китайской академии наук (Чэнду), Институт биологии Чэнду Китайской академии наук, Китайский Западный педагогический университет (Наньчун), Сычуаньский педагогический университет (Чэнду), Юго-Западный научно-технологический университет (Мяньян), Университет традиционной китайской медицины Чэнду.

Культура 

В провинции Сычуань был обнаружен целый комплекс сооружений 3 000-летней давности, занимающих более 250 квадратных метров. Предполагают, что это самое большое и самое совершенное архитектурное строение, когда-либо обнаруженное в руинах Цзиньша.

Обнаруженное сооружение находится на северо-востоке древнего города Цзиньша. Площадь раскопок занимает 2000 квадратных метров. По словам археологов, оно было построено в последний период правления династии Шан — 1600—1100 до н. э. около 3000 лет тому назад.

Древнее строение, 23 м длиной и почти 10 м шириной, состоит из пяти просторных помещений, в то время как жилище простолюдина в то время занимало лишь 5 метров на 3 метра.

Всемирное наследие 
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО занесены следующие объекты, расположенные на территории провинции:
 Статуя Будды в Лэшане и гора Эмэйшань
 Ирригационная система Дуцзянъянь и гора Цинчэншань.

Кухня 
Провинция Сычуань знаменита своей кухней и использованием в ней сычуанского перца. Сычуаньцы гордятся своим кулинарным наследием, которое называют одной из четырёх Великих Традиций китайской кухни. Блюда сычуаньской кухни отличаются остротой, горячей подачей, свежестью и ароматом ингридиентов.  Сычуаньская кухня очень популярна во всем Китае, равно как и тамошние шеф-повара (самые известные из них — Чэнь Кэньминь и его сын Чэнь Кеничи, который представлял КНР в японском кулинарном телесериале Iron Chef).

Известные уроженцы 
В этой провинции родился премьер-министр и министр иностранных дел Китайской республики Чжан Цюнь. Самый долгоживущий руководитель правительства Китая, он входит в число 12 руководителей глав государств и правительств мира, проживших более 100 лет. Он был губернатором провинции 7 лет (1940—1947).

Области-побратимы 
  Алматинская область (), Казахстан
  Баринас (штат) (), Венесуэла
  Валенсия (автономное сообщество) (, ), Испания
  Вашингтон (штат) (), США
  Брюссельский столичный регион (, ), Бельгия
  Лестершир (), Великобритания
  Мичиган (), США
  Мпумаланга (), ЮАР
  Пернамбуку (), Бразилия
  Префектура Хиросима (), Япония
  Префектура Яманаси (), Япония
  Пхёнан-Намдо (), КНДР
  Пьемонт (), Италия
  Северный Рейн-Вестфалия (), Германия
  Татарстан (), Россия
  Тольна (медье) (), Венгрия
  Фрисландия (, ), Нидерланды
  Чолла-Намдо (), Южная Корея
  Юг — Пиренеи (), Франция

Примечания

Ссылки